USS Bonhomme Richard oder USS Bon Homme Richard ist ein traditioneller Schiffsname der US-amerikanischen Marine, der bisher dreimal vergeben wurde. Der Name des ersten Schiffes wurde zu Ehren von Benjamin Franklin gewählt, der damals von Frankreich aus, als US-Botschafter unter dem Pseudonym Poor Richard, den in den USA seinerzeit sehr erfolgreichen Almanach Poor Richard’s Almanac herausgab. In Frankreich war der Almanach unter dem Titel Les Maximes du Bonhomme Richard erschienen. Bonhomme bedeutet im Deutschen Kerl.

Schiffe dieses Namens:
 Bonhomme Richard (Schiff, 1765), der vormals französische Ostindienfahrer Duc de Duras, war eine Fregatte der Continental Navy (der spätere United States Navy) (Feb.–Sept. 1779)
 USS Bon Homme Richard (CV-31), ab 1. Oktober 1952 USS Bon Homme Richard (CVA-31), war ein Flugzeugträger, Indienststellung: 1944, Außerdienststellung: 1971
 USS Bonhomme Richard (LHD-6) war ein amphibisches Landungsdockschiff, Indienststellung: 1998, 2020 bei einem Brand schwer beschädigt, Außerdienststellung: 2021

Zudem war für zwei weitere Kriegsschiffe dieser Name vorgesehen:
 Im Jahr 1864 billigte der Kongress der Vereinigten Staaten den Bau einer Fregatte, der allerdings nie ausgeführt wurde.

 Ursprünglich war geplant, der USS Yorktown (CV-10) den Namen Bon Homme Richard zu geben. Noch während der Bauphase wurde aber entschieden, die drei Monate zuvor versenkte USS Yorktown (CV-5) durch ein Schiff gleichen Namens zu ersetzen. Es erfolgte daher eine Umbenennung.

Bonhomme Richard